ZO steht für:
 ZO (Protein)
 Zentralhandelsgesellschaft Ost für landwirtschaftlichen Absatz und Bedarf, nationalsozialistisches Unternehmen
 Zentralorchester der Nationalen Volksarmee
 Zürcher Oberland, Landschaft im Südosten des Kantons Zürich
 Zürcher Oberländer, Regionalzeitung

ZO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Senftenberg (1974–90)

Zo steht für:
 Dzo, auch als Zo transkribiert, Kreuzung zwischen einem Yak und einem Hausrind
 Zo (Volk), Bewohner des Arakan-Joma-Gebirges
 Renault Zo, Automodell
 Zo (Bot), englischsprachiger Chatbot

Zo ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Achille Zo (1873–1933), französisch-baskischer Kunstmaler und Kupferstecher
 Jean Baptiste Achille Zo (1826–1901), französisch-baskischer Kunstmaler

Zo ist der Künstlername von:
 Mat Zo (* 1990), britischer DJ und Musikproduzent

Siehe auch:
 Z0
 Zoo (Begriffsklärung)

ZO